14-й розыгрыш Турнира Европейских Чемпионов прошёл с 26 апреля по 1 мая 2000 года в испанском городе Сеговия. Чемпионом стал испанский клуб «Каха Сеговия», обыгравший в финале итальянский клуб «БНЛ Кальчетто».

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Информация о розыгрыше на сайте futsalhellas.gr

Турнир Европейских Чемпионов по мини-футболу